Виноградський Андрій Данилович (1965—2016) — волонтер, капелан, учасник російсько-української війни.
 Виноградський Віталій Михайлович (1925—2012) — український прозаїк, журналіст. Колишній головний редактор зазети «Літературна Україна».
 Виноградський Володимир Володимирович (1926—2015) — український майстер художнього різьблення по дереву та кістці.
 Виноградський Максим Павлович
 Виноградський Олександр Миколайович (1855—1912) — український і російський музичний діяч
 Виноградський Сергій Миколайович (1856—1953) — мікробіолог, еколог і ґрунтознавець.
 Виноградський Юрій Степанович (1873—1965) — український краєзнавець і діалектолог.

 Виноградський-Вайнбергер Микола

Див. також 
 Виногродський Анатолій Анатолійович — підполковник Національної гвардії України.
Прізвища